Una vita violenta – romanzo del 1959 di Pier Paolo Pasolini
Una vita violenta – film del 1962 diretto da Paolo Heusch e Brunello Rondi
Una vita violenta (Une vie violente) – film del 2017 diretto da Thierry de Peretti